Каблук:
 Каблук — деталь обуви.
 «Каблук» и «удар каблуком» — встречаются в шашечных партиях.
 «Каблук», «Каблучок» — просторечное название автофургонов и грузовиков семейства : ИЖ-2715, Иж-2717, Иж-27175.
 Каблуки (село)